Веттий:

 Веттий Агорий Василий Маворций — римский сенатор и консул в 527 году
 Веттий Агорий Претекстат — римский философ
 Веттий Аквилин — римский государственный деятель конца III века
 Веттий Валент — эллинистический астролог
 Веттий Грат — римский сенатор и политик, живший в III веке
 Веттий Руфин — государственный деятель Римской империи первой половины IV века
 Веттий Юст — государственный деятель Римской империи первой половины IV века